Shannon County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Shannon County, Missouri 
 Oglala Lakota County i South Dakota hette tidigare Shannon County